Matthews (Carolina do Norte)
Matthews (Indiana)
Matthews (Missouri)

Desambiguações de topônimos